Trypanorhyncha är en ordning av plattmaskar. Trypanorhyncha ingår i klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Trypanorhyncha 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Trypanorhyncha